NSH est un acronyme pouvant désigner : 

 Nouvelle Société helvétique, une association suisse.
 , une race de chevaux de selle originaire des États-Unis.

Homonymie